Cerea (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Verona
Cerea (geslacht), een geslacht van hooiwagens